Batin je naseljeno mjesto u općini Posušje, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Poznate osobe 

 fra Petar Bakula, prosvjetitelj i pisac
 Ljubo Ćesić- Rojs, general i političar

Izvori 

Naselja u Zapadnohercegovačkoj županiji
Posušje